Der Name Veyras bezeichnet verschiedene Orte:
die Ortschaft Veyras VS im Bezirk Sierre, Kanton Wallis, Schweiz
die Gemeinde Veyras (Ardèche) im Département Ardèche, Frankreich